Il doppio del torneo di tennis Nagoya Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Satoshi Iwabuchi e Takao Suzuki che hanno battuto in finale Ben Ellwood e Peter Tramacchi 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Nicola Bruno /  Fernon Wibier (quarti di finale)
 Ben Ellwood /  Peter Tramacchi (finale)

 Wayne Black /  Kevin Ullyett (semifinali)
 Steve Campbell /  Keith Evans (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nagoya Challenger 1996